Джамбазки (женската форма: Джамбазка) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Ангел Джамбазки (р. 1979) – български политик;
 Атанас Джамбазки (р. 1969) – бивш български футболист и настоящ треньор по футбол;
 Васил Джамбазки (р. 1949) – бивш български футболист, защитник.

Български фамилни имена